Bugula (Léraba) — comuna rural de Burquina Faso
 Bugula (Sicasso) — comuna rural do Mali
 Bugula (Culicoro) — comuna rural do Mali
 Ajuga reptans — gênero de planta, também chamada Bugula